Bloukrans Brücke steht für Brücken in Südafrika
Bloukrans Bridge
Blaauwkrantz-Brücke siehe: Eisenbahnunfall auf der Bloukrans-Brücke